Битош — річка, ліва притока річки Ветьма, Брянська область, Росія
 Битош — озеро на річці Битош, Брянська область, Росія
 Битош — селище міського типу, Брянська область, Росія
 Битош — село, Калузька область, Росія